«Стихи́я огня́» — седьмой студийный альбом российской хеви-метал группы «Легион», который вышел на лейбле CD-Maximum в 2004 году.

Песня «Игра», также вышла на сингле «Игра» 2004 года как в русскоязычной, так и в англоязычной версиях.

Список композиций

Участники записи 
 Алексей Булгаков — вокал
 Сергей Бокарёв — гитара
 Станислав Козлов — бас-гитара
 Александр Орлов — клавишные
 Сергей Еранов — ударные

Ссылки 
 Официальный сайт группы
 Страница на сайте лейбла «CD-Maximum»
 Рецензия на альбом «Стихия огня» в журнале Dark City № 25, 2005 год 
 Интервью журналу Dark City № 25, 2005 год, стр. 52

Примечания 

Альбомы CD-Maximum
Альбомы России
Альбомы группы «Легион»